Sannat (Creuse)
 Sannat (Malta)